Аламбайский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Заринском районе Алтайского края России. Административный центр — станция Аламбай.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 699 человек, в том числе 362 мужчины и 337 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — станция Аламбай.

 Комсомольск — упразднённый посёлок, исключён из учётных данных в 1982 году.
 Сунгай — упразднённый посёлок, исключён из учётных данных в 1983 году.

Примечания 

Муниципальные образования Заринского района
Сельские поселения Алтайского края